Harka kan syfta på:

 Harka, ett slags kratta eller räfsa
 Harka (fångstredskap) – ett ålfiskeredskap
 Harka, Norrtälje kommun – en ort utanför Norrtälje, Sverige